Camus (anime) – fikcyjna postać z anime/mangi Rycerze Zodiaku.
 Albert Camus – francuski pisarz (1913-1960)
 Matilde Camus – hiszpańska poetka (1919-)

Zobacz też